Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Rogers Cup 2011. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour Masters 1000 qualifizierten sich sieben Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 26 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 6. bis 7. August 2011 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 54 kB)

ATP World Tour 2011
Tennisturnier in Montreal